Беуда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 35,9 км². Население — 161 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Instituto de Estadística de Cataluña 
 Ayuntamiento de Beuda

Муниципалитеты Жироны